Iván Márquez (né en 1981), joueur de volley-ball vénézuélien ;
 Iván Márquez (né en 1955), homme politique et guérillero colombien ;
  (né en 1994), joueur de football espagnol.